A CAF-kupa (angolul: CAF Cup) egy megszűnt, a CAF által kiírt nemzetközi labdarúgókupa volt 1992 és 2004 között.

Azok a csapatok vettek részt a sorozatban, melyek nem jutottak be a Kupagyőztesek Afrika-kupájába és a CAF-bajnokok ligájába.

Eredmények

Ranglista klubonként

Ranglista országonként

Kapcsolódó szócikkek 
CAF-bajnokok ligája
CAF-konföderációs kupa
Kupagyőztesek Afrika-kupája

Források 
 A CAF-kupa eredményei az RSSSF.com-on

CAF
Nemzetközi labdarúgókupák